Zuerlein ist der Familienname folgender Personen: